Meiklejohn est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1872-1964), philosophe et administrateur anglais
David Meiklejohn (1900-1959), joueur de football écossais
 (1857-1929), homme politique américain du Nebraska
 (né en 1984), joueur australien de football australien
 (1836-1902), journaliste et académicien écossais
 (1870-1913), officier britannique
 (1913-1974), professeur de langues anglais
Ray Meiklejohn (né en 1935), homme politique provincial canadien
 (1845-1909), commandant militaire britannique
 (1903-1981), agent d'artiste américain

Toponyme

, glacier Goulet George-VI

Homonymie de patronyme